ГАИС (футбольный клуб)
 Государственная академия искусствознания